Le terme Bataille de Maturín peut faire référence à plusieurs batailles ayant eu lieu dans la ville de Maturín dans le cadre de la guerre d'indépendance du Venezuela :
 Campagne d'Orient (1813) :
 Première bataille de Maturín, le , victoire patriote
 Seconde bataille de Maturín, le , victoire patriote
 Troisième bataille de Maturín ou bataille du Alto de Los Godos, le , victoire patriote
 Campagne d'Orient (1814-1815) :
 Quatrième bataille de Maturín,  le , victoire patriote
 Cinquième bataille de Maturín, le , victoire royaliste